Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1959 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Neale Fraser je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Alex Olmedo (finale)
  Neale Fraser (prvak)
  Barry Mackay (četrtfinale)
  Rod Laver (četrtfinale)
  Ramanathan Krishnan (tretji krog)
  Luis Ayala (četrtfinale)
  Butch Buchholz (četrti krog)
  Roy Emerson (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
1959